Тал (тув. Тал) — село в Тере-Хольском кожууне Республики Тыва.
 Тал (река) — приток реки Тобол
 Тал (приток Ем-Еги) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. 
 Тал, Идан (род. 1975) — израильский футболист.
 Тал (Талос) — ученик Дедала, легендарный изобретатель пилы и циркуля.

См. также